Sezon (1935/1936) był 33. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Újpest FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Hungária FC. Tytuł króla strzelców zdobył György Sárosi, który w barwach Ferencvárosi FC strzelił 36 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1935 w piłce nożnej
1936 w piłce nożnej